Ornithocephalus (« tête d'oiseau » en grec ancien) peut faire référence à :
 Ornithocephalus (ptérosaure), un nom de genre obsolète de ptérosaures classés aujourd'hui comme des Pterodactylus ;
 Ornithocephalus (plante), un nom de genre de plantes de la famille des orchidées.